Чемпіонат Шотландії з футболу 1961—1962 — 65-й сезон у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 23 серпня 1961 та фінішував 28 квітня 1962. Свій перший титул чемпіона здобув «Данді».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Чемпіонат Шотландії в базі даних Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation  

1962
Шотландія
Шотландія